Richard Pavlikovský (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère du joueur Rastislav Pavlikovský.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1992 avec le Dukla Trenčín dans le championnat de Tchécoslovaquie. Il remporte l'Extraliga Slovaque 1994 et 1997 avec le Dukla. Il évolue en République tchèque, Suède entre 2000 et 2004. Il rejoint le EHC Wolfsburg Grizzly Adams dans la DEL. En 2005, il intègre l'effectif du Krefeld Pinguine.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il participe aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Trophées et honneurs personnels

DEL 
2007 : participe au Match des étoiles.
2008 : participe au Match des étoiles.
2009 : participe au Match des étoiles.
2010 : nommé défenseur de l'année.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1992-1993|| Dukla Trenčín|| Extraliga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0||  || || || || 
|-
| 1993-1994|| Dukla Trenčín || Extraliga || 30|| 0|| 3|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Dukla Trenčín || Extraliga || 35|| 4|| 3|| 7|| 8|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1995-1996|| Dukla Trenčín || Extraliga || 41|| 6|| 5|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Dukla Trenčín || Extraliga || 42|| 10|| 7|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Dukla Trenčín || Extraliga || 46|| 13|| 9|| 22|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Dukla Trenčín || Extraliga || 42|| 6|| 7|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Dukla Trenčín || Extraliga || 51|| 16|| 15|| 31|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HC Havířov|| Extraliga|| 46|| 6|| 11|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HV71|| Elitserien|| 40|| 8|| 8|| 16|| 28|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2002-2003|| HV71|| Elitserien|| 50|| 5|| 15|| 20|| 16|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 8|| 8|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams|| DEL|| 22|| 3|| 10|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 44|| 9|| 21|| 30|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2006-2007|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 50|| 14|| 23|| 37|| 61|| 2|| 0|| 1|| 1||0
|-
| 2007-2008|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 56|| 14|| 34|| 48|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 50|| 17|| 26|| 43|| 30|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 37|| 11|| 23|| 34|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 44|| 20|| 15|| 35|| 20|| 8|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2011-2012|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 51|| 13|| 12|| 25|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 46|| 9|| 11|| 20|| 16|| 9|| 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2013-2014|| Orli Znojmo || EBEL || 50 || 8 || 22 || 30 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015|| Orli Znojmo || EBEL || 40 || 8 || 12 || 20 || 12 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2015-2016|| Dukla Trenčín || Extraliga || 45 || 5 || 6 || 11 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dukla Trenčín || Extraliga Qualif. || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 4|| 0|| 2|| 2|| 6|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial C
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 8|| +1||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1||align="left"| Treizième place

Références 

Naissance en mars 1975
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Havířov
Joueur du HV 71
Joueur du Leksands IF
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Krefeld Pinguine
Défenseur de hockey sur glace